263 км, 263-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.
 263 км — блок-пост, Львовская железная дорога (Закарпатская область). Код 381068
 263 км — пассажирская платформа, Приволжская железная дорога (Саратовская область). Код 623787
 263 км — пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога (Оренбургская область). Код 815821
 263 км — пассажирская платформа, Кыргызская железная дорога. Код 717510
 263 км — пассажирская платформа, Западно-Сибирская железная дорога (Кемеровская область). Код 862610
 263 км — пассажирская платформа, Приднепровская железная дорога(Днепропетровская область). Код 459218